Der Begriff Kameradschaftsbund bezeichnet mehrere politische Organisationen:

Kameradschaftsbund für volks- und sozialpolitische Bildung, ein Zusammenschluss sudetendeutscher Intellektueller
Österreichischer Kameradschaftsbund, eine Dachorganisation österreichischer Veteranenverbände